Niemcy:
 Zaisenhausen – część gminy Mulfingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Hohenlohe
 Zaisenhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe